Jan Bochenek – malarz religijny i portrecista
 Jan Bochenek – profesor, wykładowca Politechniki Krakowskiej
 Jan Bochenek – polski sztangista
 Jan Bochenek – polski skoczek narciarski